176 rok naszej ery
 176 rok przed naszą erą
 176 liczba naturalna
 gromada otwarta NGC 176
 planetoida (176) Iduna
 droga wojewódzka nr 176
 linia kolejowa nr 176
 radziecka armata AK-176